Dilağarda – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Dilağarda – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian